Miejscowości w USA:
 Mount Morris – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Mount Morris – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Mount Morris – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Mount Morris – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Mount Morris – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Mount Morris – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w USA:
 Mount Morris (ang. Mount Morris Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Mount Morris (ang. Mount Morris Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Mount Morris (ang. Mount Morris Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Mount Morris (ang. Mount Morris Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Mount Morris (ang. Mount Morris Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara